Vísky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vísky (okres Blansko)
 Vísky (okres Rokycany)